Каштеду () — португальська власна назва.

Топоніми

Каштеду (Аліжо) — парафія.
 Каштеду (Торре-де-Монкорву) — парафія.